Ингмар(с) Лидака ( 13 августа 1966) — латвийский зоолог, активист природоохранных организаций и политик. С 2018 года председатель правления Рижского зоопарка. Член Латвийской Зелёной партии, бывший депутат Рижской думы и нескольких созывов Сейма.

В 1984 году окончил Вецумниекскую среднюю школу. С 1984 по 1989 год учился на биологическом факультете Латвийского университета. В 1989 году начал работу в Рижском зоопарке. В 1995 вступил в ЛЗП. Был избран в Рижскую думу 2001 года. В 2006 году избран в 9 Сейм.

15 октября 2009 года, во время заседания Сейма, Лидака потерял самоконтроль и крикнул депутату Николаю Кабанову «Aizver muti!» (), так реагируя на громкие разговоры во время своей речи. Фраза «Закрой рот» получила известность в Латвии.

Также И. Лидака был депутатом 10, 11 и 12 Сейма. В марте 2018 года стал председателем правления Рижского зоопарка, в связи с этим потерял депутатский мандат.

Примечания 

Родившиеся в 1966 году
Родившиеся в Вецумниекском крае
Депутаты Рижской Думы
Депутаты девятого Сейма Латвии
Депутаты десятого Сейма Латвии
Депутаты одиннадцатого Сейма Латвии
Депутаты двенадцатого Сейма Латвии
Зоологи Латвии